Матеевичи — топоним в Белоруссии.

Населённые пункты 
 Матеевичи — агрогородок в Жабинковском районе Брестской области.
 Матеевичи — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Матеевичи — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Железнодорожный пункт 
 Матеевичи — остановочный пункт в агрогородке Матеевичи Жабинковского района Брестской области.